New Bloomfield kan syfta på:

 New Bloomfield, Missouri
 New Bloomfield, Pennsylvania